І́гор Ю́рійович Глє́бов (  —  ) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Доброволець штурмового загону «Купол» батальйону спецпризначення «Донбас».

Загинув 23 грудня 2014-го під час виконання бойового завдання в тилу терористів. Група розвідки числом три бійці потрапила у засідку в місцевості між Маріуполем та окупованим росіянами Новоазовськом — поблизу села Павлопіль. Тоді загинули В'ячеслав Жила, Юрій Гринько та Ігор Глєбов. В Книзі пам'яті зазначається місцем смерті Донецьк. Російська пропаганда використала документи загиблих вояків, видавши їх за ДРГ, що їздила по Донецьку з мінометом та обстрілювала позиції українських військових задля провокації. Також на російському телебаченні демонстрували тіла загиблих біля підбитої й згорілої легкової автівки.

Похований у місті Харків, Безлюдівське кладовище, Алея Слави.

Нагороди та вшанування 
 Вшановується в меморіальному комплексі «Зала пам'яті», в щоденному ранковому церемоніалі 23 грудня.

Примітки

Посилання 
 Глєбов Ігор Юрійович  // Книга пам'яті полеглих за Україну

Уродженці Харкова
Військовики батальйону «Донбас»
Померли в Донецьку
Поховані на Безлюдівському кладовищі